Název Dvorský vrch má více kopců:

 Dvorský vrch (Český les) (593,7 m) – vrchol v Přimdském lese, jižně od Svobodky v okrese Tachov
 Dvorský vrch (Podčeskoleská pahorkatina) (516,5 m) – vrchol v Tachovské brázdě, východně od Souměře v okrese Tachov

 Dvorský vrch (405 m) – vrchol v obci Pavlice v okrese Znojmo
 Dvorský vrch (459 m) – vrchol v obci Skorošice v okrese Jeseník
 Dvorský vrch (569 m) – vrchol v obci Nové Lublice v okrese Opava
 Dvorský vrch (650 m) – vrchol v obci Červená Voda v okrese Ústí nad Orlicí
 Dvorský vrch (701 m) – vrchol ve městě Kašperské Hory v okrese Klatovy
 Dvorský vrch (702 m) – vrchol v obci Šléglov v okrese Šumperk
 Dvorský vrch (839 m) – vrchol v obci Nové Hamry v okrese Karlovy Vary
 Dvorský vrch (914 m) – vrchol ve městě Volary v okrese Prachatice

 jako Dvorský vrch je označován vrchol U Višně (677,8 m) – vrchol v Bezdružické vrchovině, severozápadně od Trhomného v okrese Tachov